Lei kan syfta på:
 Lei (krans) – en blomsterkrans från Hawaii
 Rumänsk leu (plural lei) – en valuta som används i Rumänien
 LEI – en global riktlinje för identifiering av motparter inom finansmarknaden, se Legal Entity Identifier
 Lei (stad), stad i Italien